Erdélyi Miklós (1423–1473)
 Erdélyi Miklós (1868–1934) a Nagyváradi Szigligeti Színház igazgatója 1907–1921 között
 Erdélyi Miklós (1928–1993) karmester, Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas
 Erdélyi Miklós (1928–1977) gépészmérnök, a bábolnai Mezőgazdasági Kombinát vezetője 1971-től
 Erdélyi Miklós (1981) labdarúgó
 Erdélyi Miklós politikus, Ópályi polgármestere